Фамилија Окампо има више значења:

 Фамилија Окампо, Ехидо Табаско (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Окампо, Колонија Ориве де Алба (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику